

Geografia 
 Jablonka – comune della Slovacchia nella regione di Trenčín
 Jabłonka – comune rurale polacco nel voivodato della Piccola Polonia
 Nižná Jablonka – comune della Slovacchia nella regione di Prešov
 Vyšná Jablonka – comune della Slovacchia nella regione di Prešov

Persone 
 Aleksandra Jabłonka – cantante polacca